Kostenitz bezeichnet

 Kostěnice (Kostenitz), Gemeinde in Tschechien
 Schloss Kostenitz (Saar), Novelle von Ferdinand von Saar